Bride steht für:

 Bride (Medizin), ein Narbenstrang in der Bauchhöhle
 Rohrschelle für Befestigung von Rohren und Masten
 in der Schweiz übliche Bezeichnung für Schlauchbinder
 Schottische Namensvariante der keltischen Göttin Brigid

Englischer Begriff ():
 Bride (Band), eine christliche Metal-/Hardrock-Band

Bride ist der (englische) Familienname folgender Personen: 

 Harold Bride (1890–1956), britischer Funkoffizier des Passagierschiffes RMS Titanic

Siehe auch:
 Bryde
 McBride
 Bright
 Pride